Monfort deriva de Mons Fortis, puede referirse a:

 Monfort, comuna del departamento de Gers.
 Maxime Monfort: ciclista belga.
 Nelson Monfort: periodista deportivo francés.
 Rafael Monfort: entrenador de fútbol español.
 Silvia Monfort: Actriz francesa.